Peter Popovic, švedski hokejist, * 10. februar 1968, Köping, Švedska.

Popovic je v švedski ligi igral za kluba Västerås IK in Södertälje SK. Leta 1988 je  bil kot 93. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega je zaigral v sezoni 1993/94. V ligi NHL, kjer je po sezono igral tudi za klube New York Rangers, Pittsburgh Penguins in Boston Bruins, je skupno odigral 485 tekem rednega delna, na katerih je dosegel 10 golov in 63 podaj, ter 35 tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in štiri podaje. 	

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, in Svetovnem pokalu 1996, kjer je z reprezentanco osvojil bronasto medaljo.

Pregled kariere

|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 24
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
| 12
| 2
| 8
| 10
|
| 6
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 28
| 3
| 17
| 20
|
| 16
|
| 15
| 1
| 4
| 5
|
| 20
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 22
| 1
| 4
| 5
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 17
| 2
| 3
| 5
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 30
| 2
| 10
| 12
|
| 24
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 3
| 2
| 5
|
| 54
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 34
| 7
| 10
| 17
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 6
| 10
| 16
|
| 46
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 93/94
|
| 47
| 2
| 12
| 14
| +10
| 26
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +3
| 0
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 11
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 94/95
|
| 33
| 0
| 5
| 5
| -10
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 95/96
|
| 76
| 2
| 12
| 14
| +21
| 69
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +3
| 4
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 96/97
|
| 78
| 1
| 13
| 14
| +9
| 32
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 97/98
|
| 69
| 2
| 6
| 8
| -6
| 38
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 98/99
|
| 68
| 1
| 4
| 5
| -12
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 99/00
|
| 54
| 1
| 5
| 6
| -8
| 30
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -2
| 10
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 00/01
|
| 60
| 1
| 6
| 7
| -5
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 3
| 18
| 21
| -9
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 3
| 9
| 12
| -10
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 49
| 1
| 9
| 10
| +12
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 36
| 1
| 4
| 5
| -9
| 34
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| +2
| 8
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 05/06
|
| 34
| 3
| 8
| 11
| 0
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 960
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 173
| bgcolor="#7FFF00" | 219
| bgcolor="#7FFF00" | -12
| bgcolor="#7FFF00" | 764
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 60
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Södertälje SK